Boschetti ist der Familienname folgender Personen:

 Amina Boschetti (1836–1881), italienische Tänzerin
 Bruno Boschetti (* 1947), italienischer Schauspieler
 Isabella Boschetti (etwa 1502 – nach 1549), italienische Adlige
 Fonso Boschetti (* 1932), Schweizer Architekt
 Maria Boschetti-Alberti (1879–1951), Schweizer Pädagogin
 Therese Boschetti (1847–1919), österreichische Kinderdarstellerin und Opernsängerin (Sopran)
 Victor Boschetti (1872–1933), österreichischer Organist und Pianist